Burg Wolfstein steht für:

 Burg Alt-Wolfstein, Burgruine bei Wolfstein im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Burg Neu-Wolfstein, Burgruine bei Wolfstein im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Burgruine Wolfstein in Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Burgruine Wolfstein (Isar) im Ortsteil Wolfstein von Landshut, Bayern
 Burgruine Wolfstein (Niederösterreich) in Schönbühel-Aggsbach, Niederösterreich
 Burgruine Wolfstein bei Černošín, Tschechien, siehe Burg Volfštejn 

Siehe auch:
 Schloss Wolfstein, Schloss in Freyung, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern